De Vleesstraat is een van de oudste straten in de binnenstad van de Nederlandse plaats Venlo.

Ligging 
Al voor de verlening van stadsrechten door de hertog van Gelre in 1343 was dit een doorgaande weg door het toenmalige dorp, in het verlengde van de Lomstraat. Het beginpunt ligt aan de noordzijde van de Markt en loopt tot aan de Roermondsepoort.

Geschiedenis 
De allereerste tekenen van bewoning wijzen naar de Romeinse tijd. Zo zijn er verschillende vondsten gedaan van aardewerk en zijn er onderdelen van een Romeinse oven gevonden. Iets westelijker, onder de huidige Jodenstraat, is een knuppelpad aangetroffen.

In de Late Middeleeuwen en vlak daarna heette de Markt nog Vleeschmarkt met daaraan een vleeshuis gelegen. Logischerwijs werd de straat die aan de zuidzijde van het plein liep dan ook Vleesstraat genoemd.

In de 19e eeuw had Floets Madam, een bekende stadsfiguur in Venlo, haar eerste bordeel in de Vleesstraat. Ook een van de vele brouwerijen in Venlo bevond zich tot in de 20e eeuw in deze straat.

Verder bevond zich in de 19e eeuw, tot aan de Tweede Wereldoorlog, een van de Venlose kazernes op een van de hoeken van de straat. Vanaf 1877 tot 1944 had ook de Venlose brigade van de Marechaussee haar intrek in dit zogeheten Klein Blok. Van 1868 tot 1873 woonde de officier van gezondheid Lambert van Kleef in deze straat op kamers. Van 1876 tot 1881 was hij terug in Venlo, nu als huisarts en chirurg in de Lomstraat. Van Kleef zou uitgroeien tot een van de bekendste chirurgen van Nederland.

Monumentale panden 
Aan de Vleesstraat, die de langste straat in de binnenstad is, liggen een aantal historische panden. Enkele hiervan zijn:
 Huize Ottenheym, Vleesstraat 7. Middeleeuws handelshuis
 Den Gouden Appel, Vleesstraat 23. Oude historische drogisterij
 City Theater, Vleesstraat 36-38. Tot aan de sluiting de oudst werkende bioscoop van Nederland.

In augustus 2011 besloot de gemeente om onder andere de Vleesstraat nagenoeg in zijn geheel aan te merken als gemeentelijk monument, met als achterliggende gedachte om de gehele binnenstad als zodanig te beschermen. Enkele panden waren al aangemerkt als rijksmonument.

Zie ook 
 Lijst van rijksmonumenten in Venlo (plaats)
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Venlo (gemeente)

Externe link 
 Vleesstraat - genwiki.nl

Straat in Venlo binnenstad